

События 
 Консулы: Луций Марций Цензорин и Маний Манилий (оба — плебеи); претор: Публий Ювентий (в Македонии); монетный триумвир: Пинарий Натта.
 149—146 — Третья Пуническая война.
 Масинисса захватывал одну часть территории Карфагена за другой. Карфагеняне стали вооружаться. Масинисса довёл дело до открытого столкновения. Римляне объявили войну Карфагену. Карфагеняне осудили на смерть вождей антиримской партии и отправили посольство в Рим просить мира. Армия консулов отплыла в Африку и потребовала последовательно 1) выдачи 300 знатнейших заложников, 2) выдачи всего оружия (до 200000 вооружений), 3) уничтожения Карфагена. После требования 3) карфагеняне перебили всех италийцев в городе, отправили посольство просить 30-дневной отсрочки и начали изготавливать оружие. Попытка штурма была отбита с большим уроном для римлян.
 Восстание в Македонии под руководством Андриска (выдававшего себя за Филиппа, сына Персея). Андриска поддержали фракийские племена. Вся Македония оказывается в руках восставших. Андриск истребил римский легион, выступивший против него.
 У лузитан появляется новый вождь — бывший пастух Вириат. Вириат умными распоряжениями спас значительные силы лузитан, попавших в затруднительное положение.

Скончались 
 Марк Порций Катон Старший — древнеримский политик и писатель;
 Прусий II — царь Вифинии.

См. также

Примечания